Borgagöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Borgagölen, Småland, sjö i Hylte kommun, 
Borgagölen, Östergötland, sjö i Ydre kommun,

Se även
Borgegöl, sjö i Hultsfreds kommun, 
Borggölen (Hycklinge socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn